Гръцката Суперлига () е най-високото ниво на професионален футбол в Гърция.

Сформирана е на 16 юли 2006 година, заменяйки Алфа Етники. Лигата съдържа 16 отбора, започва през август и свършва през май, като всички отбори играят по 2 мача помежду си в общо 30 кръга.

История 
Алфа Етники заменя през 1927 Елинският шампионат. С промяната на броя на клубовете интереса значително нараснал. Отначало Алфа Етники била с аматьорски статут, но през 1979 става професионална. През 2006 Гръцката Суперлига заменила Алфа Етники.

Членове за сезон 2012 – 2013

Шампиони 
 1927 – 28 до 1958 – 1959: Панхеленски шампионат
 1959 – 60 до 2005 – 2006: Алфа Етники
 2006 – 07 до настояще: Гръцка суперлига

Шампиони по клубове

Статистика

Почетни листи

Участия 
 До 1 юли 2022 г.

Голмайстори 
 До 1 юли 2022 г.

Теливизионни права 
Скаи ТВ (безплатен частен канал) и НОВА (платен частен канал) взимат всички теливизионни права за Гръцката Суперлига. А публичният ТВ канал НЕТ има само телевизионните права на Олимпиакос и Шкода Ксанти.

Структура 
16 клуба играят помежду си като домакини и гости. Накраят на сезона завършилите на последните две места изпадат в Бета Етники, а пълвите два в Бета Етники заемат местата им. Шампионът на Гърция автоматично се класира за 3-тия предварителен квалификационен кръг на Шампионска лига, а носителят на гръцката купа автоматично се класира за Лига Европа.

Вижте също 
 Купа на Гърция

Източници 

Турнири по футбол в Гърция